

Toponyme 
 Le  est un pays.

Musique 
 Nepal, groupe de thrash metal argentin, actif de 1984 à 2001.
 Népal (1990-2019), rappeur français.